Бугулов — многозначный термин.

Топоним 
 Бугулов — хутор в Курском районе Ставропольского края.

Фамилия 
 Бугулов, Георгий Олегович (род. 1993) — российский футболист.
 Бугулов, Дзауг (XVIII век) — осетинский исторический деятель, легендарный основатель Владикавказа.
 Бугулов, Эрик Русланович (род. 1959) — российский политик.